Guy hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
El nombre en inglés o francés correspondiente a Guido o Vito.

Apellido
Athol Guy (1940-), músico australiano.
Barry Guy (1947), compositor británico.
Billy Guy (1936–2002), cantante estadounidense.
Brent Guy (1960-), entrenador de fútbol americano estadounidense.
Buddy Guy (1936-), guitarrista estadounidense.
Constantin Guys (1802–1892), periodista francés.
Edna Guy (1907–1982), bailarina estadounidense.
Étienne Guy (1774–1820), político 
Fabrice Guy (1968-), esquiador
Fritz Guy (1930-), teólogo
Greg Guy, jugador de baloncesto
Henry Lewis Guy (1887–1956), ingeniero británico
Jasmine Guy (1962-), actriz
John Guy (governor) (-1629), mercante inglés
John Guy (historian) (1949-), British historian.
Nathan Guy (1970-), New Zealand politician.
Phil Guy (1940–2008), American guitarist.
Ray Guy (1949-), American football player.
Richard Guy (1916-2020), British mathematician.
Rosa Guy (1925-), American writer.
Thomas Guy (1644–1724), British hospital founder.
William Guy (1810–1885), British physician.
William L. Guy (1919-), American politician.

Lugares en Estados Unidos
 Guy (Arkansas)
 Guy (Indiana)
 Guy (Texas)
 Guys (Tennessee)
 Guys (Tennessee)
 Guys Mills (Pensilvania)

Música y cine
Wise Guys, grupo musical
Knockaround Guys, película estadounidense, dirigida por Brian Koppelman y David Levien en 2001.
The Other Guys, película.
G.U.Y., canción de la cantante estadounidense Lady Gaga

Empresas
Five Guys, cadena de restaurantes de comida rápida.